Fourques, commune française du Gard
 Fourques, commune française des Pyrénées-Orientales
 Fourques, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Athies
 Fourques-sur-Garonne, commune française de Lot-et-Garonne

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France